PGM puede referirse a:

 PGM, Primera Guerra Mundial.
 PGM, papiros mágicos griegos, del latín Papyri Graecae Magicae.
 PGM o pgm, abreviatura de la palabra programa.
 PGM-FI, Inyección Programada de combustible, del inglés Programmed Fuel Injection de Honda.
 PGM Hécate II, fusil pesado de francotirador estándar del Ejército francés.